1. divisjon 1967 byla nejvyšší norskou fotbalovou soutěží v sezoně 1967. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí se kvalifikoval tým Rosenborg BK z Trondheimu, druhý Skeid Fotball si zajistil účet ve Veletržním poháru. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil poražený finalista poháru FK Lyn, neboť vítězný Rosenborg hrál Pohár mistrů. Sestoupily Steinkjer FK a Odds BK.

Přehled 

Hrálo 10 týmů dvoukolově systémem jaro-podzim, sestupovaly poslední 2 týmy.

Tabulka

Literatura 
 Magazín týdeníku „Kopaná-hokej“ - „Fotbalový svět 1968“

Externí odkazy 
 RSSSF

Norské fotbalové soutěže
Fotbal v Evropě v roce 1967